Ojá - um tipo de torço ou turbante usado na cabeça nas religiões afro-brasileiras 
5080 Oja
Kodai Ōja Kyōryū Kingu

Desambiguação